Die Streethockey-Weltmeisterschaft 2011 war die 8. Weltmeisterschaft und wurde in Tschechien ausgetragen. Der Sieger Tschechien schlug Indien 4:3.

A-Pool

Gruppe A

Gruppe B

B-Pool

Gruppe C

Gruppe D

Play-off

Viertelfinal-Qualifikation

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 World Cups Senior Men

2009
Sportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Tschechien